Хала () — муниципалитет в Мексике, в штате Наярит, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила .

Общие сведения 
Название Jala с языка науатль можно перевести как «песчаная местность».

Площадь муниципалитета равна 504 км², что составляет 1,8 % от территории штата. Он граничит с другими муниципалитетами Наярита: на северо-востоке с Ла-Еской, на юго-востоке с Истлан-дель-Рио, на юго-западе с Ауакатланом, и на северо-западе с Санта-Мария-дель-Оро.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1918 году. В состав муниципалитета входит 52 населённых пункта, самые крупные из которых:

Туризм 
Важным туристическим объектом в муниципалитете является вулкан Цеборуко.

Источники 

Муниципалитеты Наярита